Ву́лиця Червонопра́порна — колишня радянська назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Медової в місті Бахмут
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Івана Мейлуса в місті Запоріжжя
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Українського Прапора в смт Зеленівка
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Богодухівської в місті Золотоноша
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці 24 Серпня в місті Ізюм
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Пирогівський Шлях в місті Київ
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Гійома Боплана в місті Кременчук
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Олексія Солом'яного в місті Кривий Ріг
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Сімейної в місті Маріуполь
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Генерала Слюсаренка в місті Мерефа
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Стуса в місті Мукачево
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Прапорної в місті Охтирка
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Кобзарської в місті Покров
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Петропавлівської в місті Ромни
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Капітана Береста в місті Сміла
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Баранівської в місті Суми
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Мистецтв в місті Харків
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Олександрівської в місті Херсон
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Кобзаря в місті Часів Яр
 Вулиця Червонопрапорна — колишня назва вулиці Незалежної в смт Ямпіль, Сумська область

Вулиці